Johann Jakob Walter (kunstschilder) - Duits kunstschilder
 Johann Jakob Walther (componist) - Duits violist en componist